Города Маврикия () — список наиболее крупных населённых пунктов Маврикия. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Маврикии есть 143 города с численностью населения более 400 человек.
Данные переписи населения 2011 года приведены согласно сайту citypopulation.de.

Список городов Маврикия

Примечания

Ссылки 

 
Маврикий
Списки:Маврикий